Mosis ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Konrad Mosis (1645–1691), Schweizer Barbier und Chirurg, Führer der oppositionellen Ausschussbewegung in Basel 1691
 Rudolf Mosis (* 1933), deutscher Theologe